Ablacija
Ablacija mrežnice
Ablacija (geologija)